

Argentinië 
San Luis (provincie), een provincie van Argentinië
San Luis (Argentinië), de hoofdstad van die provincie
San Luis del Palmar (Corrientes), een plaats in de provincie Corrientes
San Luis del Palmar (departement), een departement in de provincie Corrientes

Colombia 
San Luis (Antioquia), een gemeente in departement Antioquia
San Luis (Tolima), een gemeente in departement Tolima
San Luis de Gaceno,  een gemeente in departement Boyacá
San Luis de Palenque, een stad in departement Casanare
 Luchthaven San Luis, een luchthaven bij Ipiales

Filipijnen 
San Luis (Agusan del Sur), een gemeente in de provincie Agusan del Sur
San Luis (Aurora), een gemeente in de provincie Aurora
San Luis (Batangas), een gemeente in de provincie Batangas
San Luis (Pampanga), een gemeente in de provincie Pampanga

Honduras 
San Luis (Comayagua), een gemeente in het departement Comayagua
San Luis (Santa Bárbara), een gemeente in het departement Santa Bárbara

Mexico 
San Luis Potosí (staat), een staat van Mexico
San Luis Potosí (stad), de hoofdstad van die staat
San Luis Río Colorado, een stad in de staat Sonora
Club San Luis, een voetbalclub uit San Luis Potosí

Peru 
San Luis (Ancash), een stad in Peru
San Luis (district), een district in de provincie Lima

Verenigde Staten 
San Luis (Arizona), een plaats in de staat Arizona
San Luis (Colorado), een plaats in de staat Colorado
San Luis Obispo, een plaats in de staat Californië
San Luis Obispo County, een county in de staat Californië

Overige 
San Luis (Pinar del Río), een gemeente in de Cubaanse provincie Pinar del Río
San Luis (Petén), een gemeente in het Guatemalteekse departement Petén
San Luis Quillota, een Chileense voetbalclub